
Molekulska formula -{C5H12O5}- se može odnositi na:

 Arabitol
 Ribitol
 Ksilitol